Kombinace písmen CDA může znamenat:

 CDA (Christen Democratisch Appèl) – zkratka nizozemské politické strany Křesťanskodemokratická výzva
 Conservative Democratic Alliance – zájmová skupina ve Spojeném království
 Communications Decency Act – zákon Spojených států amerických z roku 1996
 chargé d’affaires